Чжань Хаоцин и Чжань Юнжань — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — Ракель Копс-Джонс и Абигейл Спирс — не защищали свой титул, но Ракель принимала участие в турнире (в паре с Анастасией Родионовой) и уступила во втором раунде.

Посев 
Первые четыре сеяные пары начинают турнир со второго раунда.

  Мартина Хингис /  Саня Мирза (Полуфинал)
  Тимея Бабош /  Кристина Младенович (Четвертьфинал)
  Каролин Гарсия /  Катарина Среботник (Второй раунд)
  Кейси Деллакква /  Ярослава Шведова (Финал)

<li>  Ракель Копс-Джонс /  Анастасия Родионова (Второй раунд)
<li>  Анастасия Павлюченкова /  Луция Шафаржова (Второй раунд)
<li>  Андреа Главачкова /  Луция Градецкая (Первый раунд)
<li>  Гарбинье Мугуруса Бланко /  Карла Суарес Наварро (Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Western & Southern Open 2015